La route départementale 968, ou RD 968, fait référence, en France, à :
 RD 968, dans le département du Tarn, contournant Gaillac ;
 RD 968, dans le département de la Côte-d'Or, ancienne nationale 468.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français

968